Fredrik Pettersson (hokejaš na ledu)
Fredrik Emil Pettersson, političar
Olof Fredrik Petersson, političar

Vidi Fredric Pettersson i Fredrik Petersson.